Osoby o tym nazwisku:
 Mehmet Topal – turecki piłkarz
 Recep Topal – turecki zapaśnik

Osoby o tym imieniu:
 Topal Osman Pasza – turecki polityk i wojskowy